Abyss (também conhecido como Journey Across the Abyss) é um jogo de vídeo game lançado em 1984. Abyss foi originalmente desenvolvido para o Sinclair ZX Spectrum, e submetido à CCS que pediu algumas alterações antes de publicá-lo. Depois o game foi portado para o BBC Micro model B e Acorn systems, mas não pelo designer original. Uma versão  para Commodore 64 foi iniciada pelo designer original mas nunca foi terminada.

Na versão BBC Micro, um dos desafios era enganar o cyber-minotauro, "Alexisis", dando ao jogador o código correto para uma das saídas finais do game. Depois que todos desafios estejam completados, o jogador entra numa arena e joga um clone de "Tron's Deadly Discs". Isto não está presente na versão original do ZX Spectrum.

Jogos eletrônicos de 1984
Jogos eletrônicos de aventura
Jogos para Acorn Electron e BBC Micro
Jogos para ZX Spectrum
Jogos eletrônicos desenvolvidos no Reino Unido